Die Spielzeit 1998/99 war die sechste reguläre Austragung der 1. Liga als zweithöchste slowakische Eishockeyspielklasse. Meister wurde der HK Spartak Dubnica, der sich wie der Zweitplatzierte HK ŠKP Žilina für die Extraliga-Qualifikationsrunde qualifizierte, in der beide Mannschaften allerdings scheiterten. Der HK 31 Setra Kežmarok, welcher sich vor Saisonbeginn aus finanziellen Gründen aus der Liga zurückzog, sowie der HK VTJ Piešťany stiegen in die 2. Liga ab.

Modus 
In der Hauptrunde absolvierte jede der elf Mannschaften insgesamt 22 Spiele. Die zwei bestplatzierten Mannschaften nach der Hauptrunde qualifizierten sich für die Extraliga-Relegation. Die übrigen neun Mannschaften bestritten eine Abstiegsrunde, deren Letztplatzierter direkt in die 2. Liga abstieg, wobei die Ergebnisse aus der Hauptrunde übernommen wurden, während der Vorletzte der Abstiegsrunde in der Relegation gegen den Meister der 2. Liga antreten musste. Für einen Sieg erhielt jede Mannschaft zwei Punkte, bei einem Unentschieden gab es einen Punkt. Für eine Niederlage nach der regulären Spielzeit erhielt man keine Punkte.

Hauptrunde 

Sp = Spiele, S = Siege, U = unentschieden, N = Niederlagen, P = Punkte

Abstiegsrunde 

Sp = Spiele, S = Siege, U = unentschieden, N = Niederlagen, P = Punkte

Relegation 
In der Relegation setzte sich der HK VTJ Wagon Slovakia Trebišov in der Best-of-Three-Serie mit 2:1 Siegen gegen den HK Povazská Bystrica durch und verblieb damit in der 1. Liga.

 HK VTJ Wagon Slovakia Trebišov – HK Povazská Bystrica 2:1 (5:1, 1:5, 5:3)

Weblinks 
 

Eishockeysaison 1998/99
1. Liga 1998